La Football League 2014-2015 è la 56ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello ed è il quinto campionato con la denominazione Football League.

Gruppo 1

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
       Ammesse ai play-off
       Ammesse ai play-out
      Retrocesse in Football League 2 2015-2016

Gruppo 2

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
       Ammesse ai play-off
       Ammesse ai play-out
      Retrocesse in Football League 2 2015-2016

Play-off 

Legenda:
      Ammesse alla Super League 2015-2016

Play-out

Play-out gruppo 1 

Legenda:
      Retrocesse in Football League 2 2015-2016

Play-out gruppo 2 

Legenda:
      Retrocesse in Football League 2 2015-2016

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2014
Calcio nel 2015